Кокýй () — традиционный алкогольный напиток Венесуэлы. Производится практически во всех странах карибского бассейна из стебля агавы. В чистом виде представляет собой прозрачную жидкость. В процессе приготовления может приобрести лёгкий зеленоватый или желтоватый оттенок.

Содержание спирта 
Содержание спирта в кокуе составляет, как правило, от 50 % до 56 % по объёму.

Употребление 
Благодаря насыщенному, но мягкому вкусу, а также крепости и достаточно специфичному аромату часто используется при приготовлении алкогольных коктейлей.

Ссылки 
 

Крепкие спиртные напитки
Венесуэльские напитки